Хауг () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хауг, Норберт (род. 1952) — немецкий журналист и вице-президент Mercedes-Benz Motorsport.
 Хауг, Фригга (род. 1937) — социолог, философ и представительница марксистского феминизма.
 Хауг, Мартин (1827—1876) — немецкий востоковед, иранист и санскрит олог, внёсший особый вклад в авестологию

См. также 
 Хауге
 Хауген
 Хаук
 Хауке